È autore di diversi libri sulla chitarra ed ha inoltre scritto alcuni articoli per il giornale Guitar Magazine.

Finn è cresciuto a Westwood, nel Massachusetts, ed ha cominciato a suonare la chitarra all'età di sei anni, divenendo poi studente alla Berklee. A Boston è considerato come uno dei migliori chitarristi della zona, ed ha suonato e registrato diversi album con i Boston Pops. Finn ha suonato assieme a molti grandi nomi del panorama chitarristico mondiale, come John Petrucci dei Dream Theater, Carl Verheyen, Vinnie Moore, Andy Timmons, Steve Morse e Dweezil Zappa.
I Jon Finn Group sono composti, oltre che dal virtuoso chitarrista, dal bassista Joe Santerre, dal tastierista Ross Ramsay e dal batterista Larry Finn. Il genere da loro suonato è una sorta di hardrock fortemente caratterizzato da influenze progressive e jazz.

Discografia
Don't Look So Serious (Legato Records, 1994)
Wicked (SEP Records, 1998)

Libri
Advanced Modern Rock Guitar Improvisation (1999)
One Guitar Many Styles (2003)
Blues/Rock Improv Book (2004)

Collegamenti esterni

Chitarristi rock